Kabinett Lübke bezeichnet folgende Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Friedrich Wilhelm Lübke (CDU):
Kabinett Lübke I (1951)
Kabinett Lübke II (1951–1954)